

Особи 

 Прилучний Павло Валерійович — російський актор театру і кіно

 Агата Прилучна (Муценієце) — латвійська та російська актриса модель і телеведуча

Топоніми 

 Прилучний — струмок в Україні, в Верховинському районі Івано-Франківської області, лівий доплив Чорного Черемошу (басейн Дунаю)
 Великий Прилучний — струмок в Україні, в Верховинському районі Івано-Франківської області, лівий доплив Перкалабу (басейн Дунаю)